Wallah steht für

den arabischen Ausdruck „Ich schwöre bei Gott“, siehe Wallah (Arabisch)
das Wort für „Mann“ auf Hindi, das seit der Zeit des British Raj oft das englische Suffix -man ersetzte, siehe Wallah (Indien)